Magyarország
 Hidas, település Baranya megyében
 Szlovákia
 Dunahidas (Pruk, 1888–1910: Hidas, szlovákul Most pri Bratislave), település a Pozsonyi kerület Szenci járásában
 Vághidas (1899-ig Isztebnik, ), Trencsén városrésze a Trencséni kerületben
 Románia
 Pusztahollód (1332-ben Hidas, románul: Holod), település Bihar megyében
 Székelyhidas (1899-ig Hidas, románul: Podeni), település Kolozs megyében